BSC, BSc — аббревиатура:

 Bachelor of Science — бакалавр наук

Наука и технология 
 Base Station Controller (дополнительно) — контроллер базовых станций

Другое 
 Balanced scorecard — сбалансированная система показателей
 Big Society Capital